Bay View steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bay View (Alabama), im Jefferson County
 Bay View (Florida), im Walton County
 Bay View (Maine), im York County
 Bay View (Maryland), im Cecil County
 Bay View (Massachusetts), im Essex County, Ortsteil von Glouchester
 Bay View (Michigan), im Emmet County
 Bay View (Erie County, New York)
 Bay View (Monroe County, New York)
 Bay View (Suffolk County, New York)
 Bay View (Erie County, Ohio)
 Bay View (Sandusky County, Ohio)
 Bay View (Tennessee), im Roane County
 Bay View (Island County, Washington)
 Bay View (Skagit County, Washington)
 Bay View (Wisconsin), im Kewaunee County
 Bay View Beach, Stadtteil von Norfolk, Virginia
 Bay View Garden, im Woodford County, Illinois
 Bay View Houses, im Kings County, New York

Orte in Großbritannien:
 Bay View (Kent)

Orte in Kanada:
 Bay View (Neufundland und Labrador)

Orte in Neuseeland:
 Bay View (Neuseeland)

Sonstiges:
 Bay View State Park, Park im Skagit County, Washington

Siehe auch:
 Bayview
 Bay View Estates
 Bay View Park